Sezon (2006/2007) był 104. sezonem Nemzeti Bajnokság I – najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 zespołów. 2 ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi. Tytuł obroniła drużyna Debreceni VSC. Tytuł króla strzelców zdobył Péter Bajzát, który w barwach klubu Győri ETO strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 na Węgrzech
2007 na Węgrzech